Opimius ist der Familienname folgender Personen:

 Lucius Opimius, römischer Konsul im Jahr 121 v. Chr.
 Quintus Opimius, römischer Politiker und Konsul im 2. vorchristlichen Jahrhundert